Ли Ао () по прозванию Сичжи () (772—841) — китайский  и литератор.

Ли Ао сумел сдать экзамены на высшую учёную степень цзиньши и был членом императорской Государственной академии. Он испытал сильное влияние буддизма, стремился к синтезу буддийских и конфуцианских концепций на основе идей «Чжун юна», пытался применять буддийский понятийный аппарат для анализа элементов конфуцианского учения. Политическое учение Ли Ао представляет собой интерпретацию положений Конфуция и Мэн Кэ.

Основные сочинения: «Фу син шу» («Книга о возрождении индивидуальной природы»), «Ли Вэнь-гун цзи» («Собрание произведений Ли — князя Вэнь-гуна»).

Примечания 

Персоналии:Конфуцианство